Циховский — фамилия; имеет женскую форму Циховская. Известные носители:
 Циховский, Адольф (1794—1854) — польский антиквар, офицер — участник наполеоновских воен и польского восстания в 1830 г.
 Циховский, Казимир Генрихович (также существует версия фамилии Тихо́вский; 1887—1937) — польский революционер, председатель ЦИК Литовско-Белорусской советской социалистической республики.
 Циховский, Николай (1598—1669) — польский иезуит, ярый преследователь ариан.

См. также 
 Цеховский